Dans la mythologie grecque, ce nom peut désigner :
 Euryanassa, fille du dieu-fleuve Pactole, épouse de Tantale ;
 Euryanassa, fille d'Hyperphas et épouse de Minyas.